MR Андромеды () — одиночная переменная звезда в созвездии Андромеды на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 23066 световых лет (около 7072 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +16,1m до +15,5m.

Характеристики 
MR Андромеды — жёлто-белая пульсирующая переменная звезда типа RR Лиры (RRC) спектрального класса F0 или F1,3. Эффективная температура — около 7757 K.

Примечания